No puedes volver a casa es el quinto capítulo de la primera temporada de Battlestar Galactica (2003).

Argumento 

En él, Kara Thrace debe volver a Galactica tras caer en un planeta deshabitado junto a un caza cylon. Al descubrir que tienen una parte biológica, Kara utiliza al cylon para respirar y mediante el uso correcto de los nervios, logra pilotarlo.

Episodios de Battlestar Galactica (2003)

fr:Saison 1 de Battlestar Galactica#Crash_sur_la_lune